Saci – antico popolo nomade indoeuropeo
 Saci – personaggio del folclore brasiliano
 Śacī – divinità induista, sposa del dio Indra